Sanguan bezeichnet:

 Sanguan (三官), Oberbegriff für daoistische Gottheiten;
 Sanguan (Tianfu), Dorf (长坪村) der Großgemeinde Tianfu im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.